New Boston (Illinois)
 New Boston (Ohio)
 New Boston (Nova Hampshire)
 New Boston (Texas)
 New Boston-Morea, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània.